Esse (Charente), municipi al departament de la Charanta (regió de Nova Aquitània, França)
 Essé, municipi al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya, França)
 Esse-Khaia, possiólok de la República de Sakhà, a Rússia
 Daihatsu Esse, automòbil lleuger o kei car produït pel fabricant d'automòbils japonès Daihatsu